Игишев — фамилия; имеет женскую форму Игишева.
 Игишев, Александр Сергеевич (1940—2011) — советский и украинский кинорежиссёр.
 Игишев, Георгий Иванович (1921—1943) — участник Великой Отечественной войны, командир батареи, капитан, Герой Советского Союза.